Llano Grande ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 Llano Grande (Bochil), im Bundesstaat Chiapas
 Llano Grande (Coapilla), im Bundesstaat Chiapas
 Llano Grande (Durango)
 Llano Grande (Guerrero)
 Llano Grande (Coatepec Harinas), im Bundesstaat México
 Llano Grande (Huixquilucan), im Bundesstaat México
 Llano Grande (Nayarit)
 Llano Grande (Sinaloa)
 Llano Grande (Veracruz)

in Costa Rica:
 Llano Grande (Costa Rica)

in  den Vereinigten Staaten:
 Llano Grande (Texas)